La Bussière kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 La Bussière, Loiret, kommun i departementet Loiret, 
 La Bussière, Vienne, kommun i departementet Vienne,